Остен:

 Остен — посёлок в Германии
 Остен, Кристиан Георг (1674—1735) — германский военачальник на датской и русской военной службе, участник Северной войны.
 Остен, Мария (1908—1942) — немецкая писательница.
 Остен-Сакен — российский дворянский род.
 Прокеш-Остен, Антон фон (1795—1876) — австрийский дипломат, писатель, востоковед.

См. также 
 Остин